Elqui (provincie), een provincie van Chili
Elqui (rivier), een rivier in Chili